

Comuni  
 Arcore – comune italiano della provincia di Monza e della Brianza

Motocicli 
 Gilera 5V Arcore – motocicletta prodotta dal 1972 al 1975

Software 
 ARCore – kit di sviluppo software prodotto da Google